Monselice
 Palazzo Marcello – palazzo di Monselice, all'interno del Castello di Monselice

 Napoli 
 Palazzo Marcello – palazzo di Napoli, situato in via Antesaecula

 Venezia
 Palazzo Marcello o Palazzo Marcello del Majno – palazzo nel sestiere di Cannaregio 
 Palazzo Marcello o Palazzo Moro Marcello – palazzo nel sestiere di San Marco 
 Palazzo Marcello – palazzo nel sestiere di Santa Croce 
 Palazzo Marcello dei Leoni – palazzo nel sestiere di San Polo
 Palazzo Marcello Pindemonte Papadopoli o Palazzo Marcello – palazzo nel sestiere di Castello 
 Palazzo Marcello Toderini o Palazzo Marcello o Palazzetto Marcello – palazzo nel sestiere di Santa Croce